Tiliqua, eller blåtungeskinken  är ett släkte av ödlor. Tiliqua ingår i familjen skinkar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skinkar
Tiliqua